Jass steht für:

 Jass, ein Kartenspiel aus dem alemannischen Raum

Jass ist der Familienname folgender Personen:
 Koba Jass (* 1990), lettischer Eishockeyspieler
 Māris Jass (* 1985), lettischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Papierfabrik Adolf Jass
 Jazz